Diamphidicus är ett släkte av tvåvingar. Diamphidicus ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dyngmyggor
Diamphidicus